Булок може да се односи на:

 Сандра Булок, америчка глумица
 Булок (Горња Гарона), насељено место у Француској, у департману Горња Лоара
 Булок (Тарн и Гарона), насељено место у Француској, у департману Тарн и Гарона